Nora má více významů:

 Nora (jméno) – ženské křestní jméno
 nora (biologie) – zemní obydlí některých živočichů
 Nora (divadelní hra) – klasická divadelní hra od Henrika Ibsena
 nora, výpust (systémová dynamika) – pojem z teorie systémů, párová ke zřídlu
 Nora (město) – město ve švédském kraji Örebro

příjmení
 Pierre Nora (* 1931) – francouzský historik a nakladatel

hydronymum
 Nora (přítok Volhy) – řeka v Jaroslavské oblasti v Rusku, přítok Volhy
 Nora (přítok Selemdži) – řeka v Amurské oblasti v Rusku, přítok Selemdži

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno